Rajd Hiszpanii 2019 (55. RallyRACC Catalunya - Costa Daurada) – Rajd Hiszpanii rozgrywany w Hiszpanii od 24 do 27 października 2019 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd był rozgrywany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Jego bazą było miasto Salou.

Rajd wygrał Belg Thierry Neuville dla którego była to dwunasta wygrana w WRC i czterdzieste podium, kierował on samochodem Hyundai i20 Coupe WRC, reprezentując zespół Hyundai Shell Mobis WRT. Dla zespołu był to czternasty triumf w mistrzostwach świata. Drugie miejsce zajął Estończyk Ott Tänak, który tym samym na jedną rundę przed końcem cyklu, zapewnił sobie mistrzostwo świta na sezon 2019, Estończyk został dwudziestym mistrzem świata. Dla zespołu Toyoty, który Ott reprezentował było to sto siedemdziesiąte piąte podium w historii startów w WRC. Na trzecim miejscu do mety dojechał Hiszpan Dani Sordo, po raz czterdziesty szósty na podium w historii swoich startów.

Jedyny polski zespół startujący w tej imprezie Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji aut WRC 2 (czternaste miejsce w klasyfikacji generalnej). Polacy jechali samochodem Volkswagen Polo GTI R5. Dobry występ pozwoli przesunąć się polskiej załodze na drugie miejsce w klasyfikacji sezonu WRC 2.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 64 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC2 Pro.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki końcowe sezonu 2019

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Hiszpania
2019 w Hiszpanii